Andy Timmons – chitarrista statunitense
Bobby Timmons – pianista e compositore statunitense
Jeff Timmons – cantante statunitense
Lawrence Timmons – giocatore di football americano statunitense
Steve Timmons – ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley statunitense